Дисамарийнонакадмий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
кадмия и самария
с формулой CdSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дисамарийнонакадмий образует кристаллы
,
структура типа диплутонийнонацинка ZnPu
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 742 °C
.

В некоторых работах соединению приписывают состав CdSm
.

Примечания